Maximowa (männliche Form: Maximow) ist der russische Familienname folgender Personen:

 Anastassija Iwanowna Maximowa (* 1991), russische rhythmische Sportgymnastin
 Antonina Michailowna Maximowa (1916–1986), russische Schauspielerin
 Galina Maximowa, russische Synchronschwimmerin

 davon abgeleitet der Asteroid (4145) Maximova
 Jelena Alexandrowna Maximowa (1905–1986), sowjetische Schauspielerin
 Larissa Lwowna Maximowa (* 1943), sowjetisch-russische Mathematische Logikerin und Hochschullehrerin
 Walentina Michailowna Maximowa (* 1937), sowjetische Bahnradsportlerin